El nombre Tarja puede referirse a:

Personas:
Tarja Halonen, abogada, política finesa y presidenta de su país de 2000 a 2012.
Tarja Turunen, soprano finesa conocida mundialmente por su participación en el grupo de metal sinfónico Nightwish.

También:

 Tarja o Tarja de Potosí, nombre de la pieza de platería altoperuana obsequiada al General Belgrano por las damas potosinas

Tarja, nombre del supercomputador del Servicio de Apoyo Informático a la Investigación de la Universidad de La Laguna de Canarias.
Tarja, primitivo sistema de cómputo y contable.
Tarja, moneda de vellón española del siglo XVI.
Tarja, revista cultural argentina, editada en San Salvador de Jujuy entre 1955 y 1960.
 Nombre común de la planta Rumex acetosa.
 En cerámica, sinónimo de cornucopia o cartela ovalada.